Соревнования по академической гребле проводятся на летних Азиатских играх начиная с 1982 года для мужчин и с 1986 для женщин.

Виды соревнований

Призёры соревнований

Мужчины

Одиночки

Двойки парные

Четвёрки парные

Двойки распашные без рулевого

Двойки распашные с рулевым

Четвёрки распашные без рулевого

Четвёрки распашные с рулевым

Восьмёрки распашные

Одиночки, лёгкий вес

Двойки парные, лёгкий вес

Четвёрки парные, лёгкий вес

Четвёрки распашные без рулевого, лёгкий вес

Восьмёрки распашные, лёгкий вес

Женщины

Одиночки

Двойки парные

Четвёрки парные

Двойки распашные без рулевого

Четвёрки распашные без рулевого

Четвёрки распашные с рулевым

Одиночки, лёгкий вес

Двойки парные, лёгкий вес

Четвёрки парные, лёгкий вес

Четвёрки распашные без рулевого, лёгкий вес

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация гребного спорта (Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron, FISA)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета